Massimo Scali, né le , à Monterotondo, est un patineur artistique italien. Sa partenaire en danse sur glace est Federica Faiella, ils patinent ensemble depuis 2001. Avant sa partenaire était Flavia Ottaviani avec laquelle il a concouru aux championnats du monde junior.

Présents aux Jeux olympiques d'hiver de Turin, Faiella-Scali restent néanmoins dans l'ombre du couple Fusar Poli-Margaglio, n'obtenant qu'une . Ils annoncent leur retraite sportive en

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires différentes:
 Flavia Ottaviani (4 saisons : 1996-2000)
 Federica Faiella (10 saisons : 2001-2011)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique italien
Naissance à Monterotondo
Naissance en décembre 1979
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010